Slutspillet eller knockout-runden ved Fodbold under sommer-OL 2020 var den anden og sidste fase af konkurrencen, efter gruppespillet. Det begynder den 30. juli 2020 med kvartfinaler og slutter den 6. august 2021 med finalekampen.

Kvalificerede hold

Oversigt

Kvartfinaler

Canada vs Brasilien

Storbritannien vs Australien

Sverige vs Japan

Holland vs USA

Semifinaler

USA vs Canada

Australien vs Sverige

Bronzekamp

Finalekamp

Referencer

Eksterne henvisninger 
Women's Olympic Football Tournament Tokyo 2020, FIFA.com

Slutspil